Apataelurus (Апатаелурус — „варљива мачка”) је изумрли род плаценталних сисара, из изумрле потпородице Machaeroidinae унутар изумрле породице Oxyaenidae, који је у периоду средњег еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке и Азије.

Етимологија назива

Опис 
Врсте из рода Apataelurus су по свом изгледу наликовали на представнике изумрле потпородице мачака Machairodontinae, и по величини су достизале димензије обичног риса. Имале су дуге горње сабљасте очњаке (који су били нешто краћи од очњака код врста из рода Machaeroides), кратке доње очњаке, издужене лобање са танком вилицом, и кретале су се плантиградно. Врста Apataelurus kayi је тежила око 30 kg, достизала је дужину од 1 m и у раменима висину од 45 cm.

Понашање и палеоекологија 
Врсте из рода Apataelurus су биле копнени предатори који су у прошлости Сјеверне Америке и Азије настањивали кишне шуме. Иако су биле мале, ове врста су могле да савладају и плијен много већи од себе (као што су то биле ране врсте примитивни носорога и коња), користећи своје дуге сабљасте очњаке и снажне предње удове.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Apataelurus.

Временска распрострањенст рода Apataelurus унутар породице Oxyaenidae

Види још 
 Класификација сисара
 Machaeroidinae

Напомене

Референце 

Oxyaenidae
Изумрли сисари Северне Америке
Изумрли сисари Азије